Нижче наведено список населених пунктів Шуменської області, Болгарія.

Примітки 

Шуменська область